Le nom Robert Stevenson est porté par les personnes suivantes :
 Robert Stevenson (1772–1850), un ingénieur en phares écossais ;
 Robert Alan Mowbray Stevenson (1847-1900), critique d'art
 Robert Louis Stevenson (1850–1894), un écrivain écossais et petit-fils de l'ingénieur en phares Robert Stevenson ;
  (1886–1973), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Robert Stevenson (1905-1986), un réalisateur britannique ;

Voir aussi